Wolgin () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wiktorowitsch Wolgin (* 1968), russischer Ultramarathonläufer
 Iwan Timofejewitsch Wolgin (1923–1990), sowjetisch-russischer Soldat im Zweiten Weltkrieg; Held der Sowjetunion
 Wassili Leontjewitsch Wolgin (1920–1984), sowjetisch-russischer Pilot im Zweiten Weltkrieg; Held der Sowjetunion
 Wjatscheslaw Petrowitsch Wolgin (1879–1962), russischer Historiker und Rektor der Moskauer Lomonossow-Universität

Siehe auch:
 Wolgina, weibliche Form des Nachnamens